Osoby o tym nazwisku:
 Milena Greppi – włoska lekkoatletka, płotkarka i sprinterka

Inne:
 Greppi – włoskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 Greppi Savana/Alpina − terenowy samochód osobowy